Агнес (Agnes, Agnès, Agnesa, Agnieszka, Agnetha, Αγνή) е женско име.

Известни с това име:

Благороднички 
 Агнес Поатиенска (1025 – 1077), съпруга на император Хайнрих III, регентка на Свестената Римска империя
 Агнес Бабенберг (1151 – 1182), кралица на Унгария, съпруга на Ищван III
 Агнес Антиохийска (1153 – 1184), унгарска кралица, съпруга на Бела III
 Агнес Френска (1171 – 1204), дъщеря на Луи VII, съпруга на император Алексий II Комнин
 Агнес дьо Монфокон († сл. 1186), съпруга на Ерар II, майка на Жан дьо Бриен
 Агнес фон Рохлиц, майка на Гертруда и Агнес Меранска
 Агнес Меранска, от 7 май 1196 г. съпруга на Филип II (Франция)
 Агнес Унгарска (1280 – 1364), сестра на крал Албрехт I, съпруга на унгарския крал Андраш III
 Агнес († 1192), първата съпруга на Пиер II дьо Куртене
 Агнес Френска (1260 – 1327), една от дъщерите на Луи IX, херцогиня на Бургундия, майка на Маргьорит Бургундска
 Агнес Сорел (1420 – 1450), метреса на френския крал Шарл VII

Светии 
 Света Агнес (Агнеса Римска) (291 – 304), християански светец и мъченик
 Майка Тереза (Агнес Бояджиу, 1910 – 1997), индийска католическа монахиня от албански произход